Banc Popular o Banco Popular Español, banc fundat l'any 1926
 Banc Popular del Sud, societat cooperativa de crèdit amb seu social a Perpinyà fundada el 2005 
 Banc Popular de la Xina, banc central de la República Popular de la Xina